Атцо́ри () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Атцори, Джанлука (род. 1971) — итальянский футболист и менеджер.
 Атцори, Фернандо (1942—2020) — итальянский боксёр, олимпийский чемпион 1964 года.
  (род. 1981) — итальянский писатель.
  (род. 1974) — итальянская артистка и танцовщица.